Пришива́льня () — село, входит в Фастовский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 301 человек. Почтовый индекс — 08513. Телефонный код — 4565. Занимает площадь 1,681 км². Код КОАТУУ — 3224985701.

Местный совет 
08513, Київська обл., Фастівський р-н, с.Пришивальня, вул.Леніна,3

История 
Село Пришивальня было в составе Веприковской волости Васильковского уезда Киевской губернии. В селе была Георгиевская церковь. Священнослужители Георгиевской церкви:
 1836 - священник Иосиф Яковлевич Погорецкий
 1849 - священник Николай Волков
 1911 - священник Григорий Радецкий, псаломщик Виктор Колтоновский

Примечания

Ссылки 
 Пришивальня на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Фастовского района